Саввино — название нескольких населённых пунктов в России:

Забайкальский край 
 Саввино — село в Шилкинском районе.

Московская область 
 Саввино — микрорайон города Балашиха.
 Саввино — деревня в Дмитровском районе.
 Саввино — село в городском округе Егорьевск.

См. также 
Савино